

Onorificenze

Onorificenze olandesi

Onorificenze straniere

Ascendenza

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Laurentien dei Paesi Bassi
Studenti della Queen Mary University of London
Gran Cordoni dell'Ordine Supremo del Rinascimento